Медиобогдум («Харднот») — римский форт в Британской провинции. Его руины находятся на западной стороне прохода Харднот в английском графстве Камбрия (прежде — часть Камберленда).

Местоположение и название 
Построен на скалистом выступе, с которого открывается вид на реку Эск и долину Эксдейл, и можно обеспечивать охрану прохода Харднот. До недавних пор укрепление было известно под именем Харднот, но затем, благодаря Космографии из Равенны, было идентифицировано как Медиобогдо (или, более правильно — Медиобогдум), располагался на дороге между фортами Галава (Амблсайд) и Гланновента (Равенгласс).

История 
Построенный между 120 и 138 годами форт был оставлен римлянами во время продвижения Антонина в Шотландию в середине второго века. Был повторно занят около 200 года и использовался до конца IV столетия. В это время рядом с фортом вырос обширный викус (заштатный город). Римский гарнизон Медиобогдума составлял отряд конницы из 500 уроженцев далматинского побережья.

Описание 

Форт представляет собой квадрат с закругленными углами, длиной снаружи 114 метров, внутри — 105 метров, толщина крепостной стены около 1,7 метров со рвом. Внешняя стена имеет четверо ворот, расположенных в центре каждой из сторон, со смотровыми башнями по углам. В пределах стен имеются планы трех зданий: зернохранилище, здание гарнизонного штаба и дом командира гарнизона. В дополнение к этим каменным зданиям, имелись деревянные конструкции, где размещались казармы для легионеров.

За пределами квадрата форта сохранились остатки бани (в которой есть редкая круглая парилка), и ровный плац, который считается лучшим из сохранившихся в Западной части империи.

Современное состояние 
Форт находится на земле, принадлежащей Национальному фонду Великобритании и поддерживается Английским Наследием.

Примечания

Ссылки 

 Wasdale, Eskdale and Duddon information at the National Trust
 Hardknott Roman Fort information at English Heritage
 Hardnott’s position in relation to other roman forts in Cumbria

Форты в Римской Британии